

Sigle 
 Earth pressure balance – tecnica per la realizzazione di tunnel, vedi Tunnel Boring Machine (TBM)
 Ejército Popular Boricua – Esercito popolare Boricua, organizzazione guerrigliera attiva in Porto Rico

Codici 
 EPB – codice vettore ICAO di Eastern Pacific Aviation